

Salz – comune del circondario di Rhön-Grabfeld (Baviera)
 Salz – comune del circondario rurale Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)

Altri progetti